Пакор может означать:
 Пакор I — царь Парфии из династии Аршакидов, правил в 51-38 гг. до н.э.
 Пакор II — царь Парфии из династии Аршакидов, правил в 78-105 гг. н.э.
  — царь народности Лазы, посаженный на трон римским императором Антонином Пием (138-161 гг. н.э.) и упомянутый по этому случая в Жизнеописания Августов (Пий. IX, 6).
 Пакор — царь Индо-парфянского царства, правил во II веке.
 Пакор I — царь Персиды, правивший в первой половине I века.
 Пакор II — царь Персиды, правивший в первой половине I века.
 Пакор III — царь Персиды, правивший во второй половине II века.
 Пакор, который также известен как Аврелий Пакор и Бакур I — царь Великой Армении из династии Аршакидов, правивший в 161-163 гг. н.э.